Элден Джером Кэмпбелл (, род. 23 июля 1968 года, Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.

Биография 
Кэмпбелл посещал школу Морнингсайд в Инглвуде, по окончании которой поступил в Клемсонский университет. За четыре года пребывания в университете его средняя результативность составила 15,3 очка за игру и 6,8 подбора, 2,7 блок-шота. То время считается одним из лучших в истории университетской команды, которая в 1990 году проиграла в турнире NCAA с разницей в одно очко университету Коннектикута. На драфте НБА 1990 года он был выбран под 27 номером «Лос-Анджелес Лейкерс».

10 марта 1999 года Кэмпбелл вместе с Эдди Джонсом был обменян в «Шарлотт Хорнетс» на Глена Райса, Джей Ар Рида и Би Джей Армстронга. В 2003 году он перешёл в «Сиэтл Суперсоникс», а позже в «Нью-Джерси Нетс» и «Детройт Пистонс». В 2004 году он в составе «Пистонс» стал чемпионом НБА. В финале НБА против «Лейкерс» его визави был Шакил О’Нил.

Ссылки 
 Профиль на NBA.com
 NBA all-time blocks standings
 Статистика выступлений в НБА на basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Клемсон Тайгерс» (баскетбол)